Trejo ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulfo Trejo (1922–2002), US-amerikanischer Schriftsteller
 Danny Trejo (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 José Arturo Trejo Nava (* 1955), mexikanischer Botschafter
 José Luis Trejo (* 1951), mexikanischer Fußballtrainer
 Juan Trejo (1927–2012), mexikanischer Wasserballspieler
 Marco Antonio Trejo (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Trejo (1926–2012), argentinischer Dichter, Dramaturg und Journalist
 Mario Alberto Trejo (* 1956), mexikanischer Fußballspieler
 Óscar Trejo (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Stephen Trejo (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Trejos